Moosbächlein – nach dem oberdeutschen Wort Moos für Moor – ist ein Gewässername:

 Moosbächlein (Aabach), linker Zufluss des Aabachs bei Hallwil, Kanton Aargau
 Moosbächlein, Alternativname des Moosbächle (Nordrach), rechter Zufluss der Nordrach bei Moosmatte (Nordrach), Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Moosbach
 Moosbächle
 Moosbächli